Мухаммад Хаким-бий ( или ):
 Мухаммад Хаким-бий (1676—1743) — аталык хана Бухарского ханства из узбекского племени мангыт;
 Мухаммад Хаким-бий (1769—1840) — кушбеги Бухарского эмирата из узбекского племени мангыт.